Naseer est un terme pouvant désigner :

Nom de famille 

 Amal Naseer (née en 1959), écrivaine et critique littéraire jordanienne.

Prénom
 Naseer Shahir Homoud (né en 1963), homme d'affaires et philanthrope jordanien.
 Naseer Shamma (né en 1963), joueur de oud irakien.

Voir aussi
 
 
 
 

Homonymie de prénom